Partit Obrer Belga (del seu nom en neerlandès Belgische Werkliedenpartij), partit polític històric de Bèlgica
 Acords de Bretton Woods (del seu nom en anglès Bretton Woods Project), acords sobre el sistema financer internacional després de la Segona Guerra Mundial
 El projecte de la bruixa de Blair (del seu nom en anglès Blair Witch Project), pel·lícula de 1999 dels Estats Units
 The Birds of the Western Palearctic, obra de referència sobre ornitologia de la zona paleàrtica occidental
 Producte brut mundial (del seu nom en alemany Bruttoweltprodukt), suma dels productes interiors bruts de tots els estats del món
 BWP també és el codi ISO 4217 de la pula botswanesa, moneda oficial de Botswana